Tempio di Iside ad Agrigento
Tempio di Iside a Benevento
Tempio di Iside a Firenze
Tempio di Iside a Pompei
Tempio di Iside sull'isola di File ad Assuan
Tempio di Iside al Campidoglio, Roma
Tempio di Iside al Campo Marzio, Roma
Tempio di Iside a via Labicana, Roma